Łobzowo ist der Name von zwei Ortschaften in Polen: 

 Łobzowo (Kołczygłowy), deutsch Seehof, Ort in der Gmina Kołczygłowy in der Woiwodschaft Pommern
 Łobzowo (Sępopol), Ort in der Gmina Sępopol in der Woiwodschaft Ermland-Masuren